Kornowac (plaats), plaats in Polen
 Kornowac (gemeente), gemeente in Polen